American Beauty:
  или «American Beauty rose», первоначально названная «Madame Ferdinand Jamin» — гибрид розы, выведенный во Франции в 1875 году.
 «American Beauty Rag» — рэгтайм, созданный Джозефом Лэмбом.
 «American Beauty» — роман Эдны Фебер, написанный в 1931 году.
 «American Beauty» — альбом, выпущенный группой The Grateful Dead в ноябре 1970 года.
 «American Beauty» — альбом с саундтреками из фильма «Красота по-американски».
 «American Beauty» — парфюмерный бренд компании «Estée Lauder Companies».

Фильмы:
 «Красота по-американски» («American Beauty») — фильм режиссёра Сэма Мендеса, снятый в 1999 году.
 «American Beauty» (1927) — фильм режиссёра Ричарда Валлеса.
 «American Beauty» (1993) — фильм режиссёра Фрэнка Марино.